AHG est un sigle qui peut signifier :
 Ateliers de la Haute Garonne ;
 American Herbalists Guild ;
 Apria Healthcare  Group.